Tsuno ist der Name folgender Orte:
 Tsuno (Kōchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi
 Tsuno (Miyazaki), eine Stadt in der japanischen Präfektur Miyazaki

Tsuno ist der Familienname folgender Personen:
 Yūko Tsuno (* 1966), japanische Manga-Zeichnerin